Baie de San Pedro (Californie)
 Baie de San Pedro (Philippines)